El término ganja hace referencia a varios artículos:

 Ganjah o ganja, uno de los nombres con los que se conoce popularmente la marihuana, Cannabis sativa;
 Ganja, segunda ciudad de la República de Azerbaiyán;
 Ganja, grupo de reggae mexicano.